Providencia puede referirse a:

Arquitectura 
 Ermita del Cristo de la Providencia, templo católico en Anna, Provincia de Valencia, España;

Biología 
 Providencia, un género de bacterias gram negativas.

Ciencias sociales 
 estado de Providencia, 
 lengua de señas de Providencia, idioma de señas usado en la isla de Providencia, Colombia;

Derecho 
 La providencia que dictan los jueces en el proceso.  
 Resolución judicial que decide cuestiones de trámite

Eminencias 
 Morro da Providência, eminencia de Río de Janeiro, Brasil;
 cerro Providencia, eminencia en la Región de Antofagasta, Chile;

Hidrografía 
 Laguna La Providencia, espejo de agua de Bolivia;

Islas 
 Nueva Providencia, isla de las Bahamas;
 isla Providencia, isla en la Región de Magallanes, Chile;
 isla de Providencia, isla en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia;
 isla de Providencia, isla en el estado Zulia, Venezuela;

Localidades y divisiones administrativas 
  Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, departamento insular de Colombia en el Mar Caribe;
  Providencia, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
  Mina Providencia, localidad de la provincia de Jujuy, Argentina;
  Providencia, comuna en Santiago de Chile;
  Providencia, municipio en el departamento de Nariño, Colombia;
  Providencia, corregimiento en Antioquia de Colombia;
  barrio La Providencia, barrio en Pereira, Colombia;
  Distrito de Providencia, división administrativa en el Departamento de Amazonas, Perú;
  La Providencia, localidad del Municipio de Álamos, Sonora;
  Providencia, localidad del Municipio de Cajeme, Sonora;
  La Providencia, centro rural de población de la provincia de Entre Ríos.

Música 
 Providencia, conjunto de música reggae de Colombia;
 Providencia, álbum del grupo de rock mexicano La Barranca;

Religión 
 la Divina Providencia, conjunto de acciones de Dios en socorro de los hombres;

Transporte 
 Avenida Providencia, vía de comunicación de Providencia, Chile;

Transporte 
 Providencia (Sitio de Memoria), Sitio de Memoria en la ciudad de Antofagasta, Chile;